Il doppio del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Florin Mergea e Horia Tecău 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (Campioni)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (finale)

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 David Marrero /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2007